Zdeněk Kolář e Julian Ocleppo erano i detentori del titolo ma solo Kolář ha scelto di partecipare in coppia con Jiří Lehečka. 

In finale Zdeněk Kolář e Jiří Lehečka hanno sconfitto Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (finale)
  Romain Arneodo /  Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)

  Radu Albot /  Artem Sitak (semifinale) 
  Sriram Balaji /  Divij Sharan (primo turno)

Wildcard 

  Matteo Marfia /  Augusto Virgili (primo turno)
  Anirudh Chandrasekar /  Vijay-Sundar Prashanth (primo turno)

  Filippo Baldi /  Luca Nardi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis di Bergamo 2021